Лехино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лехино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Лехино — деревня в Ильинском районе Пермского края.